Onderdistrict in Indonesië
 Senduro (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Lumajang in de provincie Oost-Java, Indonesië
Plaats in Indonesië
 Senduro (plaats), een plaats in het onderdistrict Senduro, regentschap Lumajang van de provincie Oost-Java, Indonesië